52P kan syfta på:

 52P/Harrington-Abell - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-20M - en rysk Progress farkost.